Caliphyllidae är en familj av snäckor. Caliphyllidae ingår i ordningen Sacoglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Caliphyllidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Caliphyllidae